Moimenta puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

En Galicia 
 Moimenta (Campo Lameiro), lugar y parroquia del concello de Campo Lameiro.
 Moimenta (Lalín), lugar y parroquia del concello de Lalín.
 Moimenta (Boiro), lugar de la parroquia de Macenda, concello de Boiro.
 Moimenta (Celanova), lugar de la parroquia de Milmanda, concello de Celanova.
 Moimenta (Cualedro), lugar de la parroquia de Vilela, concello de Cualedro.
 Moimenta (Estrada), lugar de la parroquia de Arnois, concello de Estrada.
 Moimenta (Silleda), lugar de la parroquia de Saídres, concello de Silleda.
 A Moimenta, lugar de la parroquia de Santa María de Traseirexa, concello de Vilardevós.

En Portugal 
 Moimenta da Beira, villa y municipio del distrito de Viseu.
 Moimenta da Beira (freguesia), freguesia del municipio de Moimenta da Beira.
 Moimenta (Cinfães), freguesia del municipio de Cinfães.
 Moimenta da Serra e Vinhó, freguesia del municipio de Gouveia.
 Moimenta da Serra, aldea de la freguesia de Moimenta da Serra e Vinhó, municipio de Gouveia.
 Moimenta de Maceira Dão, freguesia del municipio de Mangualde.
 Moimenta (Terras de Bouro), freguesia del municipio de Terras do Bouro.
 Moimenta e Montouto, freguesia del municipio de Vinhais.
 Moimenta (Moimenta e Montouto), aldea de la freguesia de Moimenta e Montouto, municipio de Vinhais.